Христо Иванов Венедиков е български общественик и революционер, деец на Българското възраждане в Източна Македония.

Биография 
Венедиков е роден в 1834 година в разложкото село Баня. Заедно с братята си се занимава със сапунджийство и отваря първата сапунджийница в Разлога. Става кмет на родното си село и е в основата на построяването на първото класно училище в Баня в 1869 година. Венедиков участва в подготовката на въстание в България в 1876 година и е член на революционния комитет в Баня. В 1876 година при разкриването на комитета е арестуван и затворен в Неврокоп. След месец разпити и изтезания, успява да се освободи с подкуп.

След 1883 година се преселва в София и се занимава с търговия с дървен материал. Умира в 1916 година в София. Баща е на генерал Константин Венедиков.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Кметове в Османската империя
Български общественици от Македония
Българи в Османската империя
Родени в Баня
Починали в София
Христо
Кметове в България
Български имигранти от Македония в София